Tomi Sallinen (né le  à Espoo en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il est le frère de Jere Sallinen.

Biographie

Carrière en club 
En 2007, il commence sa carrière avec les Espoo Blues dans la SM-liiga.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|2007-2008 || Espoo Blues || SM-liiga ||29 ||3 ||2 ||5 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Espoo Blues || SM-liiga ||51 ||4 ||9 ||13 ||18 ||11 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
|2009-2010 || Espoo Blues || SM-liiga ||57 ||7 ||23 ||20 ||8 ||3 ||1 ||1 ||2 ||0
|-
|2010-2011 || Espoo Blues || SM-liiga || 41|| 5|| 5|| 10|| 4|| 18|| 2|| 3|| 5|| 16
|-
|2011-2012 || Espoo Blues || SM-liiga || 47|| 5|| 10|| 15|| 8|| 10|| 0|| 3|| 3|| 0
|-
|2012-2013 || Espoo Blues || SM-liiga || 58|| 12|| 23|| 35|| 55|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Espoo Blues || Liiga || 58|| 14|| 13|| 27|| 37|| 7|| 3|| 8|| 11|| 0
|-
| 2014-2015 || Leksands IF || SHL || 54 || 19 || 17 || 36 || 4 || 7 || 5 || 1 || 6 || 2
|-
| 2015-2016 || Djurgardens IF || SHL || 46|| 8|| 24|| 32|| 30|| 7|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2016-2017 || Neftekhimik Nijnekamsk || KHL ||19 || 2 || 1 || 3 || 8 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || HC Red Star Kunlun || KHL || 30 || 6 || 4 || 10 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|2017-2018||EHC Kloten|| LNA ||46 || 8 ||14 || 22 || 18 || 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| rowspan="2"| 2018-2019 || Färjestad BK || SHL || 9 || 1 || 3 || 4 || 0 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| Brynäs IF || SHL || 24 || 3 || 8 || 11 || 4 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2019-2020 || Brynäs IF || SHL || 52 || 11 || 16 || 27 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2020-2021 || Brynäs IF || SHL || 41 || 5 || 12 || 17 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022|| Brynäs IF || SHL ||  ||

Notes et références 

Naissance en février 1989
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur des Espoo Blues
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Leksands IF
Naissance à Espoo
Joueur du Neftekhimik Nijnekamsk
Joueur du HC Red Star Kunlun
Joueur du EHC Kloten
Joueur du Brynäs IF
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)